Falklandius  — род мелких жуков-слоников (долгоносиков) из подсемейства Cyclominae (). Встречаются в Субантарктическом регионе: южная Аргентина, юг Чили, Фолклендские острова. Длина 1,9—6,1 мм. Глаза мелкие, булава усиков сплющенная. Рострум короткий (короче, чем пронотум). Пронотум субокруглый, скутеллюм видимый. Питаются растениями следующих видов:Болотник (Callitriche sp., Callitrichaceae), Myrteola nummularia (Миртовые), Нотофагус антарктический (Nothofagus antarctica, Nothofagaceae) и Poa fabellata (Злаки).

Примечания 

Cyclominae
Насекомые Южной Америки
Роды жесткокрылых